Китайская народная республика участвовала в зимних Олимпийских играх 1988, но не завоевала ни одной медали. Тринадцать спортсменов (восемь мужчин и пять женщин) из КНР приняли участие в трёх видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках и конькобежном спорте. Наилучшим результатом стало четырнадцатое место, занятое в соревнованиях по фигурному катанию.

Результаты соревнований

Конькобежный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины

 Женщины

Фигурное катание 

 Спортсменов — 2

Ссылки 
 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 1988 года
1988